

Geografia 
 Lower Alabama – parte sud dell'Alabama non compresa nella regione denominata Alabama meridionale
 Lower Barrakka Gardens – giardini a La Valletta sull'isola di Malta
 Lower Hardres – villaggio e parrocchia civile nella contea del Kent, Inghilterra
 Lower Manhattan – quartiere del borough centrale di New York
 Lower Town – area non incorporata nella contea di Mono in California

Persone 
 Britt Lower – attrice statunitense
 Geoffrey Lower – attore statunitense
 Richard Lower – medico britannico

Altro 
 Lower City – film del 2005 diretto da Sérgio Machado

Pagine correlate 
 Lower Decks